A Szegedi Megismeréstudományi és Neuropszichológia Program
(más néven Szegedi Kognitív Program)

A programot 1999-ben Pléh Csaba szervezte meg és indította el a Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Intézetében. Célja a szegedi pszichológus hallgatók szakirányú képzésén túl a kognitív tudomány és a neuropszichológia elméleteinek és alkalmazott területeinek bemutatása más szakok és egyetemek diákjai, fiatal kutatói számára. Törekvésük, hogy a programban résztvevők elsajátítsák a kognitív tudomány interdiszciplináris szemléletét és módszereit, a neuropszichológiai diagnosztika alapjait. Szintén a célok között szerepel a magyarországi kognitív tudományhoz kapcsolódó műhelyek, illetve kísérleti pszichológiai és neuropszichológiai kutatócsoportok közötti kapcsolatok megteremtése és közös kutatások kezdeményezése. A csoport tagjai 2011-2012-ben elhagyták a Szegedi Tudományegyetemet. A csoport ekkor feloszlott.

Megismeréstudományi csoport (2011-ig) 

 WINKLER, István
 SZOKOLSZKY, Ágnes
 RACSMÁNY, Mihály
 KRAJCSI, Attila
 NÉMETH, Dezső
 TISLJÁR, Roland
 CSIFCSÁK, Gábor
 JANACSEK, Karolina

Források 

 Béla Pukánszky: Pedagógia és Pszichológia. = Educational Science and Psychology. l. A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene : 1921-1998 = Past and present of Szeged University. /JATE. Szeged : Officina Ny., 1999. pp. 215–227.
 A lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen, 1929-2009/ szerk. Szokolszky Ágnes, társszerk. Pataki Márta, Polyák Kamilla. Szeged, JATEPress, 2009. 302 p.

További információk
 Ahol a klinikum és a kogníció találkozik, SZTE, 2010 ősz
 Nemeth, Janacsek et al: Learning in Autism: Implicitly Superb; Plos One
 Memory and Language Lab  - Szeged 
Megismeréstudományi és Neuropszichológiai Csoport, SZTE, Pszichológiai Intézet
Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet honlapja
Pléh Csaba : Kogníció világa
Janacsek Karolina, OTDK győztes pszichológus hallgató, Szegedi Egyetem, 2007
Élvonalban a szegedi pszichológusképzés, Szegedi Egyetem, 2008.
Új laborokkal gazdagodott a szegedi Pszichológiai Intézet, SZEGEDma.hu, 2008
Új laborokról a Szegedi Pszichológiai Intézetben : Az oktatást, kutatást és gyógyítást is segíti a fejlesztés, Szegedi Egyetem, 2008
Ikerkutatás, 2009
Érték, színvonal.hangulat, Szegedi Egyetem, 2009
Itthon, de nemzetközi szinten, Szegedi Egyetem, 2007
Németh Dezső: Az intuíció pszichológiai és idegtudományi alapjai, előadás 2010, video

Aranyi Zoltán Amit az „eső­em­be­rek” is meg­ta­nul­hat­nak

Kapcsolódó szócikkek 

 Kognitív tudomány
 Szegedi Pszichológiai Intézet

Megismeréstudomány
Pszichológia